Динамо (Мінськ) може відноситися до:

 Динамо (футбольний клуб, Мінськ)
 Динамо (хокейний клуб, Мінськ)

Див. також 
 Динамо